Тараскон-сюр-Арьеж:

 Тараскон-сюр-Арьеж — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Тараскон-сюр-Арьеж — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж.